Кречманн — фамилия.

Известные носители:
 Кречманн, Вильгельм (1848—1922) — немецкий и российский флейтист.
 Кречманн, Винфрид (род. 1948) — немецкий политик из партии «Союз 90/Зелёные».
 Кречманн, Карл Фридрих (1738—1809) — немецкий поэт.
 Кречманн, Ханс-Йозеф (1902—?) — немецкий футболист, легкоатлет, а также футбольный тренер.
 Кречманн, Теобальд (1850—1919) — австрийский виолончелист, дирижёр и композитор.
 Кречманн, Томас (род. 1962) — немецкий актёр.
 Кречманн, Штеффен (род. 1980) — немецкий боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.